А́ндерсен — датсько-норвезьке патронімічне (означає «син Андерса») прізвище, поширене переважно в Данії.

Відомі носії:
 Адольф Андерсен (; 1818—1879) — німецький шахіст.
 Анне Дсане Андерсен (;  1992) — данська веслувальниця, олімпійська медалістка (2016).
 Аня Андерсен (;  1969) — данська гандболістка, олімпійська чемпіонка (1996).
 Ганс Крістіан Андерсен (; 1805—1875) — данський письменник-казкар.
 Гаральд Андерсен (; 1919—2001) — фінський хоровий диригент і композитор.
 Генрік Андерсен (;  1965) — данський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Дороті Генсін Андерсен (; 1901—1963) — американська патологоанатом та педіатр.
 Ейрік Улланд Андерсен (;  1992) — норвезький футболіст, вінгер.
 Еспен Андерсен (;  1993 — норвезький лижний двоборець, олімпійський медаліст (2018).
 Інґер Андерсен (;  1958) — данська економістка і екологиня.
 Йоахім Андерсен (;  1996) — данський футболіст, захисник.
 Йорн Андерсен (;  1963) — колишній норвезький футболіст, що грав на позиції нападника.
 Карл Йоахім Андерсен (; 1847—1909) — данський флейтист, композитор і диригент.
 Клаус Андерсен (; 1918—?) — німецький офіцер-підводник, капітан-лейтенант Крігсмаріне.
 Курт Андерсен (; 1898—2003) — німецький офіцер, генерал-майор Люфтваффе, бригадний генерал Федеральної прикордонної служби.
 Лале Андерсен (; 1905—1972) — німецька співачка і автор пісень.
 Лукас Андерсен (;  1994) — данський футболіст.
 Магнус Андерсен (;  1999) — данський футболіст, півзахисник.
 Мадс Андерсен (;  1978) — данський веслувальник, олімпійський чемпіон (2008).
 Мартін Андерсен-Нексе (; 1869—1954) — данський письменник.
 Ніклас Андерсен (;  1988) — шведський хокеїст, захисник.
 Оддмунд Андерсен (; 1915—1999) — норвезький футболіст, що грав на позиції захисника.
 Серен Андерсен (;  1970) — данський футболіст, півзахисник.
 Стефан Андерсен (;  1981) — данський футболіст, воротар.
 Тронд Андерсен (;  1975) — норвезький футболіст, що грав на позиції захисника.
 Філіп-Ф'єлд Андерсен (;  1999) — норвезький біатлоніст.
 Фредерік Андерсен (;  1989) — данський хокеїст, воротар.
 Яльмар Андерсен (; 1923—2013) — норвезький ковзаняр, олімпійський чемпіон (1952).

Див. також 
 Андерсон
 Андерссон

Примітки 

Патронімічні прізвища